Het ATP-tennistoernooi van Toulouse (officieel Grand Prix de Tennis de Toulouse) van 1994 werd gespeeld van 2 tot en met 9 oktober 1994 in de Franse stad Toulouse. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Toulouse.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Toulouse
Toulouse